Juri Prochorow ist der Name folgender Personen:

* Juri Gennadjewitsch Prochorow (* 1964), russischer Mathematiker 
 Juri Wadimowitsch Prochorow (* 1991), russischer Rennrodler
 Juri Wassiljewitsch Prochorow (1929–2013), russischer Mathematiker